Петрус Хофстеде де Гроот (; ,  — , ) — нидерландский протестантский .

Биография 

Петрус Хофстеде де Гроот родился в Лере (Восточная Фризия), с 1813 года жил в Гронингене. Получил образование в гимназии и университете Гронингена, куда он поступил в 1819 году. Три года изучал там литературу, затем переключился на изучение теологии. В 1826—1829 годах служил пастором в , затем став профессором теологии в Гронингене, прожив в этом городе до конца жизни.

В 1831 году был избран руководителем Голландского миссионерского общества в Роттердаме. С 1837 по 1872 год был одним из редакторов Waarheid в Liefde, где в своих статьях активно защищал «традиционную» веру от движения «новой теологии», создав в противовес ему движение так называемой «гронингенской теологии». В 1847 году был награждён орденом Нидерландского льва. В 1872 году вышел в отставку. Был известен своей активной общественной деятельностью, которая включала поддержку народного образования и помощь бедным.

Его наиболее известные работы: «Theologia naturalis» (1834); «Institutiones historiae ecclesiae» (1835); «Encyclopädia Theologi Christiani» (в Паро, 1840); «Dogmatica et Apologetica Christiana» (с 1845); «Opvoeding der Menschheid» (1847) — его главное сочинение; «50 jaren in de Theologie» (1872); «Oud-catholicke-beweging in het licht der kerkgeschiedenis» (1877) и другие. Свои труды он писал как на латыни, так и на голландском.

Литература 
 Molemaker, W., Vrede door het bloed des kruises. Petrus Hofstede de Groot en zijn relatie tot het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Apeldoorn 1998.
 

Кавалеры ордена Нидерландского льва